La Magdalena penitente es un tema iconográfico muy frecuente en el arte cristiano. Representa a María Magdalena haciendo penitencia por sus pecados.

Pinturas 
 Magdalena penitente, obra de Caravaggio.
 Magdalena penitente, obras del Greco:
 Magdalena penitente, Budapest.
 Magdalena penitente, Kansas.
 Magdalena penitente, Montserrat.
 Magdalena penitente, Sitges.
 Magdalena penitente, Tipo-V.
 Magdalena penitente, Worcester.
 Magdalena penitente, obra de José de Ribera.
 La Magdalena penitente, obra de Luca Giordano.
 Magdalena penitente, obra de Tiziano Vecellio.
 Magdalena penitente, obras de Georges de La Tour.
 Magdalena penitente, Nueva York.
 Magdalena penitente de la lamparilla.

Esculturas 
 Magdalena penitente, obra de Donatello.

Enlaces externos